Die Abkürzung ENCN steht für 
 den Flughafen Kristiansand.
Die Abkürzung EnCN steht für
 den Energie Campus Nürnberg.

Abkürzung